Kósa István (1904-1965) miniszter
Kósa István  állami díjas szakmunkás
Kósa István (1970) erdélyi szociológus, egyetemi oktató, dékán
Kósa István a Magyar Pénzverő Zrt. fővésnöke

Jegyzetek